La denominación Condado de Upshur puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Upshur, condado de Texas.
 Condado de Upshur, condado de Virginia Occidental.